
Iso Ahvenjärvi kan syfta på ett antal insjöar

Finland
 Iso Ahvenjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten), 
 Iso Ahvenjärvi (sumpmark),

Sverige

Norrbotten 
Iso Ahvenjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (12 ha)
Iso Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,25 ha)
Iso Ahvenjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (35,6 ha)

Lappland 
Iso Ahvenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (13 ha)
Iso Ahvenjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (17,8 ha)

Se även 
Ahvenjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn